Le Magny puede referirse a: 

 Le Magny, comuna francesa situada en Indre.
 Le Magny, comuna francesa situada en Vosgos.